Спаркс има више значења:
 Спаркс (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Спаркс (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Спаркс (Невада), град је у америчкој савезној држави Невада
 Спаркс (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома